«Подвиг» — четвёртый роман Владимира Набокова. Написан на русском языке в берлинский период жизни, в 1930—1932 годах. Издан в Париже в 1932 году.

Роман переведён на английский язык Дмитрием Набоковым в 1971 году.

Сюжет 

Главный герой романа Мартын Эдельвейс — эмигрант из России со швейцарскими корнями. Роман рассказывает о взрослении молодого человека, развитии его характера, самосовершенствовании, преодолении страха, возмужании. В силу жизненных обстоятельств Мартын уезжает с Родины спасаясь от Октябрьской революции и гражданской войны в России, оказывается в различных европейских странах: Греции, Англии, Германии, Франции и Швейцарии и пробует себя в труде, творчестве, любви, спорте. Мартын с матерью переправившись через Чёрное море оказываются в Швейцарии у дяди Мартына Генриха Эдельвейса. Затем главный герой поступает на обучение в Кембридже, где выбирает курс русской словесности. Во время учёбы Мартын попадает под влияние профессора русской цивилизации Арчибальда Муна, но позже разочаровывается в нём. Мартын влюбляется в Соню Зиланову и соперничает за неё со своим другом Дарвином. Молодые люди даже устраивают между собой боксерский поединок. Во время футбольного матча в Кембридже Мартын отражает мяч противника, но Соня уходит, не дождавшись конца. После матча Соня отвергает предложение Дарвина. Вместе с Соней Мартын едут в Молиньяк, где девушка отвергает предложение Мартына. Мартын понимает, что он связан с судьбой России и решает вернуться на Родину. После предварительной подготовки молодой человек нелегально переходит советско-латвийскую границу. Роман имеет открытый финал и различные интерпретации. Среди интерпретаций — смерть главного героя и попадание в выдуманную страну Зоорландию, которую Мартын придумал вместе с Соней Зилановой во время прогулок по Берлину.

Прототипы 
По мнению ряда литературоведов Набоков описал А. Н. Толстого в романе «Подвиг» под именем писателя Бубнова.

Примечания

Ссылки 
 Десятов В. В. Тропою львов: роман В. В. Набокова «Подвиг» и жизнетворчество. — 2019. — С. 189.
 
 
 
 Корзун А. Ю. Мотив пути в романе В. Набокова «Подвиг». — 2011. 
 Коковина Н. З., Степанова Н. С. Восхождение к подвигу как вершина самосовершенствования в романе В. В. Набокова «Подвиг» //Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Лингвистика и педагогика. — 2014. — №. 1. — С. 26-33.
 
 
 
 
 
 Широкова А. О. Роман В. В. Набокова «Подвиг» в личной и творческой судьбе писателя // Буслаевские чтения. — 2019. — С. 105—108. 
 
 
 
 
 
 Матвеева М. В. Диалог культур в произведениях В. В. Набокова «Подвиг», «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», «Другие берега» //Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. НА Добролюбова. — 2009. — №. 7. — С. 89-97.
 Арутюнова А. М. Функционально-семантическое значение мотива пути и его реализация в романе В. В. Набокова «Подвиг» // Русский язык в поликультурном мире. — 2019. — С. 229—232. 
 
 
 

Книги по алфавиту
Романы Владимира Набокова на русском языке
Романы 1932 года